Název Hegra má více významů:

Místa

Norsko 
 Hegra (vesnice) – vesnice v obci Stjørdal v kraji Trøndelag
 Hegra (obec) – bývalá obec v bývalém kraji Nord-Trøndelag
 Kostel v Hegře – kostel ve vesnici Hegra v obci Stjørdal
 Pevnost Hegra – malá horská pevnost ve vesnici Hegra v obci Stjørdal
 Hegra (železniční stanice) – železniční stanice nacházející se na železniční trati Meråker v kraji Trøndelag

Saúdská Arábie 
 Hegra (Madáin Sálih) – starověké město Nabatejského království (starší sestra Petra)

Ostatní 
 HEGRA – atmosférický Čerenkovův dalekohled používaný pro gama-astronomii